Еле́на Вита́льевна Пискуно́ва (; род. 2 августа 1980 года, Самарканд, Самаркандская область, Узбекская ССР) — узбекская легкоатлетка в беге на 400 метров, мастер спорта Республики Узбекистан Международного класса, принимала участие в летних Олимпийских играх.

Карьера 
Елена Пискунова родилась в городе Самарканде Узбекской ССР 2 августа 1980 года. Елена начала спортивную карьеру в Школе высшего спортивного мастерства при хокимияте Самаркандской области. Выступала в дисциплине бег на дистанции 400 метров и бег на дистанции 400 метров с барьерами. В 1999 году на Чемпионате Азии по легкой атлетике среди юниоров выиграла серебро в беге на дистанции 400 метров с результатом 54,43. В 2000 году в составе сборной Узбекистана по легкой атлетике принимала участие в XXVII летних Олимпийских играх в Сиднее (Австралия).

Примечание 

Бегуны на короткие дистанции Узбекистана
Мастера спорта Республики Узбекистан международного класса
Родившиеся в Самарканде
Легкоатлеты по алфавиту
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года